Une victoire (du , victoire guerrière) est le fait de « gagner une bataille, réelle ou symbolique contre l’adversité. » (Victor Marchand)

Ce mot est un nom commun ou propre qui peut aussi se référer à :

Allégorie 
 La Victoire est une déesse allégorique romaine
 La Victoire de Samothrace est une statue exposée au musée du Louvre.

Prénom 
 , prénom français féminin.
  : plusieurs saintes chrétiennes ont porté ce nom.

Toponyme 
 Montagne Sainte-Victoire, massif calcaire du sud de la France, situé à l'est d'Aix-en-Provence.
 , ,  
 La place des Victoires, place parisienne. 
 Sainte-Victoire-de-Sorel, municipalité de paroisse au Québec (Canada).

Cinéma 
 Victoire, film français de Stéphanie Murat, sorti en 2004.
 La Sainte Victoire, film français écrit et réalisé par François Favrat, sorti en .

Littérature 
 Victoire (roman), de Joseph Conrad

Musique 
 Victoire : chanson de Shy'm, sortie en 2006.
 Les Victoires, symphonie de Matthijs Vermeulen.
 Victoires de la musique : concours annuel musical en France.
 Victoires de la musique classique : concours annuel de musique classique en France.
 Victoires du jazz : concours annuel de jazz en France.

Divers 
 Victoire, un navire de commerce français.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de titre